Svetovno prvenstvo v rokometu 2017 je bilo 25. prvenstvo mednarodne rokometne zveze, ki je potekalo med 11. in 29. januarjem 2017 v Franciji.

Francija je uspešno obranila naslov, v finalu je premagala Norveško s 33–26 in tako osvojila svoj šesti naslov. Slovenija je v tekmi za bronasto medaljo s 31–30 premagala Hrvaško. Norveška in Slovenija sta na svetovnem prvenstvu prvič osvojili medaljo.

Izbira gostitelja
Danska in Francija sta se potegovali za prireditelja svetovnega prvenstva za moške. Mednarodna rokometna zveza (IHF) je na srečanju v São Paulo, v Braziliji, dne 15. decembra 2011 izbrala, kje bo potekal turnir za moške, kakor tudi za ženske. 

Danska je bila leta 1999 so–gostiteljica ženskega turnirja in gostiteljica svetovnega prvenstva leta 1978 za moške. Danska je gostila tudi evropsko prvenstvo za ženske dvakrat in moško evropsko prvenstvo leta 2014.

Francija je gostila svetovno prvenstvo za moške leta 1970 in 2001 ter svetovno prvenstvo za ženske leta 2007.

Kvalifikacije
Štiriindvajset ekip bo sodelovalo na tem zaključnem turnirju. Francija kot gostitelj je na prvenstvo uvrščena neposredno. Prav tako pa je na turnir uvrščen tudi branilec naslova. Ker je to leta 2015 postala Francija, je to mesto pripadlo Katarju, kot finalistu oziroma podprvaku zadnjega svetovnega prvenstva. Tako je ostalo na voljo le 22 mest za preostale ekipe, ki so se za nastop pomerile ali v kvalifikacijah ali pa so uvrščene na podlagi uvrstitev na kontinentalnih prvenstvih. Tako so se najboljše ekipe iz Amerike, Afrike in Azije uvrstile direktno, medtem ko so za 12 evropskih mest tri se uvrstile direktno, devet pa skozi dodatne kvalifikacije.

Kvalificirane ekipe

Prizorišča
Prvenstvo se bo igralo na osmih prizoriščih: Pariz, Rouen, Nantes, Metz, Albertville, Montpellier, Lille, in Brest.

Razpored
Razpored tekem je bil objavljen 23. septembra 2015.

Žreb
Žreb je potekal 23. junija 2016, ob 14:00 uri v Parizu, v Franciji.    Ekipe so bile razdeljene v šest bobnov. V vsaki izmed 4 skupin je po 6 ekip, v nadaljnje tekmovanje pa iz vsake skupine napredujejo 4 ekipe.

Sodniki
16 sodniških parov je izbranih:

Predtekmovanje

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Predsedniški pokal
Boji za razvrstitev ekip od 17. do 24. mesta.

Tekme za 21. mesto

Polfinale za 21.–24. mesto

Tekma za 23. mesto 

Tekma za 21. mesto

Tekme za 17. mesto

Polfinale za 17.–20. mesto

Tekma za 19. mesto

Tekma za 17. mesto

Izločilni del

Osmina finala

Četrtfinale

Polfinale

Tekma za tretje mesto

Finale

Končna razvrstitev ekip
Za razvrstitev mest od 5–16 je bilo merilo število točk, pridobljenih proti ekipam od prvega do čtrtega mesta v predtekmovanju v svoji skupini.

Nagrade

Ekipa prvenstva
Vratar:  Vincent Gérard
Desno krilo:  Kristian Bjørnsen
Desni zunanji':  Nedim Remili
Srednji zunanji:  Domagoj Duvnjak   
Levi zunanji:  Sander Sagosen
Levo krilo:  Jerry Tollbring
Krožni napadalec:  Bjarte Myrhol

Igralec prvenstva
MVP:  Nikola Karabatić

Statistika

Najboljši strelci

Vir: IHF

Najboljši vratarji

Vir: IHF

Viri

Zunanje povezave

Uradna spletna stran prvenstva: francehandball2017.com   

2017 v športu
2017
Športne prireditve v Franciji